Die Eredivisie 1986/87 war die 31. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1986 und endete am 8. Juni 1987.

Meister wurde zum neunten Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten Go Ahead Eagles, SC Veendam und Excelsior Rotterdam.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

UEFA-Pokal Qualifikation 
Die Mannschaften auf den Plätzen Vier bis Sieben spielten den zweiten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus.
 Sieger 1. Etappe: Ajax Amsterdam; 2. Etappe: PSV Eindhoven; 3. Etappe: Feyenoord Rotterdam. (nur einmal Sieger pro Saison)

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1986/87